Lane Pederson (né le  à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2013, il commence sa carrière avec les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il passe professionnel avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine de hockey en 2017.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Coyotes de l'Arizona face aux Ducks d'Anaheim et marque son premier but.

Il est soumis au ballottage par les Canucks de Vancouver et est réclamé le  par les Blue Jackets de Columbus.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013 || Blazers de Saskatoon ||  ||38 ||14 ||21 ||35 ||20 ||7 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|2013-2014 || Blazers de Saskatoon || SMHL ||37 ||21 ||20 ||41 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2014-2015 || Thunderbirds de Seattle || LHOu ||63 ||8 ||12 ||20 ||17 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| rowspan=2 | 2015-2016 || Rebels de Red Deer || LHOu ||35 ||6 ||15 ||21 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|Broncos de Swift Current || LHOu ||37 ||14 ||20 ||34 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2016-2017 || Broncos de Swift Current || LHOu ||62 ||25 ||40 ||65 ||39 ||12 ||3 ||4 ||7 ||0
|-
|2017-2018 || Roadrunners de Tucson || LAH ||63 ||12 ||14 ||26 ||18 ||9 ||3 ||1 ||4 ||4
|-
|2018-2019 || Roadrunners de Tucson || LAH ||67 ||23 ||24 ||47 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Roadrunners de Tucson || LAH || 37 ||16 ||18 ||34 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Roadrunners de Tucson || LAH || 16 || 7 || 10 || 17 || 6 || - || - || - || - || 
|-
| 2020-2021 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 15 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sharks de San José || LNH || 29 || 0 || 2 || 2 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Barracuda de San José || LAH || 22 || 9 || 9 || 18 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Canucks de Vancouver || LNH || 11 || 1 || 2 || 3 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023|| Canucks d'Abbotsford || LAH || 18 || 17 || 7 || 24 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Blue Jackets de Columbus || LNH ||  || 

| 55 || 2 || 6 || 8 || 27 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en août 1997
Attaquant de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Seattle
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Broncos de Swift Current
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Canucks d'Abbotsford
Joueur des Canucks de Vancouver